Мустьє́-Сент-Марі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південний схід від Парижа, 95 км на північний схід від Марселя, 28 км на південь від Дінь-ле-Бена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 311 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 648,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста 
 Туристичне бюро 
 Мустьє-Сент-Марі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мустьє-Сент-Марі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альпи Верхнього Провансу

Примітки 

Муніципалітети департаменту Альпи Верхнього Провансу